Суслов — російське прізвище, від слова сусло. В українському варіанті Сусло а також русифікованому Суслов.
 Суслов Борис Якович (1886—1938) — радянський військовий медик, бриглікар. Репресований
 Суслов Віктор Іванович (1955*) — український політик.
 Суслов Гаврило Костянтинович (1857—1935) — доктор прикладної математики. Професор механіки Київського університету св. Володимира.
 Суслов Євгеній Іванович (1981*) — народний депутат, член ВО «Батьківщина» і фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 11.2007).
 Суслов Іван Миколайович (1958*) — бізнесмен, власник ТОВ "Агропромислова корпорація "Сквира", батько екс-народного депутата Євгенія Суслова.
 Суслов Кирило Анатолійович (1979*) — український футболіст, воротар.
 Суслов Михайло Андрійович (1902—1982) — радянський партійний та державний діяч.
 Суслов Олег Анатолійович (1969*) — колишній радянський та український футболіст, воротар збірної України.
 Суслов Онисим Зіновійович (справжнє прізвище Рєзніков; 1857–1929) — український актор, режисер і антрепренер школи М.Кропивницького, родом з Єлисаветграду.
 Суслов Павло Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Суслов Томаш ( 2002*) — словацький футболіст.

Суслова 
 Суслова Аполлінарія Прокопівна (1839—1918) — кохана Ф. М. Достоєвського і дружина В. В. Розанова. Сестра Н. П. Суслової.
 Суслова Ірина Миколаївна (1988*) — народний депутат України VIII скликання.
 Суслова Надія Прокопівна (1843—1918) — перша жінка-лікар у Російській імперії. Сестра А. П. Суслової.

Див. також 
 Сусло Михайло Миколайович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища